1994 Голяма награда на Великобритания е 45-о за Голямата награда на Великобритания и осми кръг от сезон 1994 във Формула 1, провежда се на 10 юли 1994 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

С това се маркира половината на сезон 1994. Победител в това състезание е Деймън Хил а втори е Михаел Шумахер който е дисквалифициран от мястото където завърши заради това че е изпреварил Хил в загрявката.

Доклад

Преди състезанието 
След Голямата награда на Франция Найджъл Менсъл се връща в КАРТ сериите като негов заместник е Дейвид Култард от Уилямс като втори пилот. Друго заместване Джей Джей Лехто е заменен от холандеца Йос Верстапен от Бенетон като втори пилот заедно с Михаел Шумахер който продължава да е начело.

Състеазние 
В загрявката, Шумахер изпревари Хил преди пилотите да се подредят за старта.

Няколко британски пилоти имаха проблеми. Дейвид Култард не помръдна от 7-а позиция на старта и трябваше да стартира на последната редица. Еди Ървайн е с повреден двигател по време на загрявката, а за Мартин Брандъл същият проблем, но на старта.

Рубенс Барикело и Мика Хакинен се удариха в последната обиколка за борба за 4-то място, но те бяха класирани трети и четвърти заради дисквалификацията на Шумахер по-късно. Това даде шанс на Укио Катаяма да заеме 6-а позиция.

Състезание

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Бележки 
 Последни точки за: Укио Катаяма
 Първа дисквалификация за: Михаел Шумахер

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания